Ernest-Auguste peut se référer à plusieurs personnes :

Maison de Hanovre 

 Ernest-Auguste de Hanovre (1629 – 1698), électeur de Hanovre, père du roi George I de Grande-Bretagne ;
 Ernest-Auguste de Brunswick-Lunebourg (1674 - 1728), duc d'York et d'Albany, fils du précédent ;
 Ernest-Auguste  de Hanovre (1771 – 1851), roi de Hanovre, fils de George III du Royaume-Uni ;
 Ernest-Auguste II de Hanovre (1845 – 1923),  duc de Cumberland, fils de Georges V de Hanovre ;
 Ernest-Auguste III de Hanovre (1887 – 1953), duc de Brunswick, fils du précédent ;
 Ernest-Auguste IV de Hanovre (1914 – 1987), prince de Hanovre, fils du précédent ;
 Ernest-Auguste de Hanovre (né en 1954), prince de Hanovre, fils du précédent et époux de Caroline de Monaco ;
  (né en 1983), fils aîné du précédent.

Maison de Wettin 

 Ernest-Auguste  de Saxe-Weimar-Eisenach (1688 - 1748), duc de Saxe-Weimar et de Saxe-Eisenach ;
 Ernest-Auguste II de Saxe-Weimar-Eisenach (1737 - 1758), fils du précédent, duc de Saxe-Weimar et de Saxe-Eisenach.